R27 bzw. R 27 steht für:

 ein englisches Starrluftschiff, Typschiff der 23X-Klasse, siehe Liste britischer Starrluftschiffe
 „Sehr giftig bei Berührung mit der Haut“, eine Codierung der R- und S-Sätze für Gefahrstoffe
 BMW R 27, deutsches Motorrad
 einen Formel-1-Rennwagen von Renault, Renault R23

R-27 steht für:

 R-27 (Rakete) eine U-Boot-Mittelstreckenrakete
 Wympel R-27 eine russische Luft-Luft-Rakete

R27